Miami Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner ved Hard Rock Stadium i Miami, Florida, USA i perioden 24. marts - 4. april 2021. Det er den 36. udgave af Miami Open, og turneringen afvikledes under navnet Miami Open presented by Itaú. Miami Open var sæsonens første turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2021, og det var ligeledes sæsonens første turnering i kategorien WTA 1000 på kvindernes WTA Tour 2021, eftersom Indian Wells Masters, der ellers normalt blev spillet umiddelbart inden Miami Open, blev aflyst i 2021 på grund af COVID-19-pandemien.

Turneringen blev afviklet under COVID-19-pandemien og arragørerne måtte derfor kun lukke 800-1.000 tilskuere ind pr. session, og derfor blev den også afviklet uden brug af den store opvisningsbane i selve Hard Rock Stadium. Tilskuerne blev fordelt på anlæggets tre største baner, mens kampene på de mindre baner blev afviklet uden publikum.

Herresingleturneringen blev vundet af Hubert Hurkacz, der i finalen på en time og 45 minutter besejrede Jannik Sinner med 7-6(4), 6-4, og som dermed blev den første polske vinder af en Masters 1000-turnering i single. Triumfen var polakkens største sejr i karrieren indtil da og hans anden turneringssejr i 2021, eftersom han tidligere også havde vundet Delray Beach Open 2021. Det var hans tredje singleturneringssejr i alt på ATP Tour, efter at han i 2019 havde vundet sin første titel ved Winston-Salem Open.
Begge spillere var i en Master 1000-finale i single for første gang i deres karriere, og resultaterne medførte en solid fremgang for begge spillere på ATP's verdensrangliste. Hurkacz opnåede med en 16.-plads på ranglisten for første gang en plads i top 20, mens Sinner kravlede otte pladser op ad listen til nr. 23, hvilket også var ny personlig rekord.

Damesingletitlen gik til Ashleigh Barty, som dermed vandt turneringen for anden gang i træk, og som dermed blev den blot sjette spiller i tuneringens historie, der med held forsvarede sin damesingletitel, men den første siden Serena Williams vandt i 2014 og 2015. I finalen vandt Barty over Bianca Andreescu, som kom til skade med sin ankel i starten af andet sæt, og ved stillingen 6-3, 4-0 måtte hun opgive at fuldføre finalen. Ashleigh Barty havde i sin kamp i anden runde mod kvalifikanten Kristína Kučová måttet afværge en matchbold, inden hun gik videre efter sætcifrene 6-3, 4-6, 7-5. Og undervejs til hendes 10. WTA-titel blev det også til tresætssejre over Viktorija Azarenka og Aryna Sabalenka.

Nikola Mektić og Mate Pavić blev de første kroatiske vindere af Miami Open, da de i herredoublefinalen besejrede Daniel Evans og Neal Skupski med 6-4, 6-4, og parret vandt dermed deres fjerde titel i en succesrig start på 2021-sæsonen, eftersom de inden da også havde vundet turneringerne i Antalya, Melbourne og Rotterdam som en fremragende indledning på deres samarbejde som makker, som de indledte i begyndelsen af 2021. Og de blev samtidig det blot andet rent kroatiske par, der vandt en Masters 1000-titel, efter at Mektić og Franko Škugor som de første havde vundet Monte-Carlo Masters 2019. Resultaterne medførte, at Mate Pavić overtog førstepladsen på ATP's verdensrangliste i double fra Robert Farah. For Nikola Mektić var triumfen hans 12. doubletitel på ATP Tour, mens Mate Pavić vandt sin 21. ATP Tour-titel i double i karrieren. Evans og Skupski havde også indledt deres makkerskab ved sæsonens begyndelse og var i deres anden finale som makkere, efter at de havde vundet den første tidligere på sæsonen i Acapulco.

Sejren i damedoublerækken gik til Shuko Aoyama og Ena Shibahara, der vandt deres tredje titel på WTA Tour 2021 og deres sjette WTA-titel i alt som makkere, da de i finalen besejrede Hayley Carter og Luisa Stefani med 6-2, 7-5 efter at have afværget en sætbold ved stillingen 2-5 i andet sæt og vundet kampens fem sidste partier. Slutkampen var en gentagelse af finalen i Abu Dhabi tidligere på sæsonen, hvor det japanske par også havde vundet over Carter og Stefani. Aoyama og Shibahara var det første rent japanske makkerpar, der vandt en doubletitel ved Miami Open, efter at Ai Sugiyama to gange havde vundet titlen med Julie Halard-Decugis hhv. Katarina Srebotnik som makker. For Shuko Aoyama var triumfen hendes 15. doubletitel i karrieren på WTA Tour, mens Ena Shibahara vandt sin sjette WTA-titel i double. De forsvarende mestre, førsteseedede Elise Mertens og Aryna Sabalenka, tabte i første runde til Simona Halep og Angelique Kerber, der dannede makkerpar for første gang. Det medførte bl.a., at Sabalenka efter turneringen måtte overlade førstepladsen på WTA's verdensrangliste i double til Hsieh Su-Wei.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Miami Open 2021 androg $ 6.520.380.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, heraf
 74 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger inden turneringsstart.
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
 2 lucky losere fra kvalifikationsturneringen.

Den forsvarende mester fra den sidst afviklede udgave af turneringen i 2019, Roger Federer, deltog ikke. Eftersom Novak Djokovic og Rafael Nadal også valgte ikke at deltage, blev det den første Masters 1000-turnering uden deltagelse af mindst en af De tre store siden Paris Masters 2004. Yderligere afbud fra Andy Murray, Dominic Thiem og Stan Wawrinka medførte, at dette blev den første Masters 1000-turnering med kun en tidligere grand slam-vinder (Marin Čilić) i feltet, siden turneringskategorien blev oprettet i 1990.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hveraf
 75 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger inden turneringsstart.
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
 1 lucky loser fra kvalifikationen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Miami Open

Noter 

2021
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021